Андреа Хлавачкова и Луција Храдецка су освојиле турнир. У финалу су победиле Џил Крејбас и Михаелу Крајичек са 1:6, 6:3, [10:6].

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 

 Резултати

Отворено првенство Прага у тенису 2008.
Отворено првенство Прага у тенису — парови